Als Riffhaie werden vier Arten aus der Familie der Requiemhaie (Carcharhinidae) bezeichnet, die jedoch keine systematische Gruppe (Taxon) bilden:
 Grauer Riffhai (Carcharhinus amblyrhynchos)
 Karibischer Riffhai (Carcharhinus perezii)
 Schwarzspitzen-Riffhai (Carcharhinus melanopterus)
 Weißspitzen-Riffhai (Triaenodon obesus)
Der Weißspitzen-Riffhai wird in eine eigene Gattung Triaenodon gestellt, während die drei anderen zur artenreichen Gattung Carcharhinus gehören. Zusammengefasst werden sie ob ihres analogen Lebensraumes: Sie leben in tropischen Gewässern und in oder in der Nähe von Korallenriffen. 

Riffhaie sind in der Regel nicht gefährlich für den Menschen und eher scheu. Allerdings entwickeln einige Arten ein territoriales Verhalten und greifen auch Menschen an, wenn sie provoziert werden, sich in ihrem Territorium bedroht oder in die Enge getrieben fühlen. Das International Shark Attack File ordnet jeder der vier Arten einige „unprovozierte“ Angriffe auf Menschen zu, von denen bislang einer – durch einen Grauen Riffhai – tödlich endete.

Literatur 
 P.R. Last und J.D. Stevens: Sharks and Rays of Australia. CSIRO Australia, 1994.

Einzelnachweise 

Lebewesen – Ökologische Gruppe
Ichthyologie